Церква святого архістратига Михаїла — парафія і храм греко-католицької громади Збаразького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Капустинці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Релігійна громада існує з XVI століття і колись належала до парафії с. Красносільці. У XVIII столітті вона перейшла у греко-католицизм. Храм перебудовано з костьолу у 2004 році за пожертви парафіян.

У 2004 році владика Михаїл Сабрига освятив церкву.

Парафія, як самостійна, у приналежності до УГКЦ — з 2000, а храм — з 2004 року.

На парафії діють: Марійська і Вівтарна дружини та спільнота «Матері в молитві».

На території села є фігура Матері Божої.

У власності парафії — парафіяльний будинок, спільний з колишньою матірною парафією с. Красносільці.

Парохи 
 о. Олег Яриш (з 2000).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Капустинці (Тернопільський район)
Церкви Святого Архістратига Михаїла